Wumengosaurus is een geslacht van uitgestorven aquatische reptielen uit de Guanling-formatie van het Midden-Trias (Laat-Anisien) van Guizhou, in het zuidwesten van China. Het werd oorspronkelijk beschreven als een basale Eosauropterygia en wordt meestal als zodanig teruggevonden door fylogenetische analyses, hoewel een fylogenie het als het zustertaxon van Ichthyosauromorpha heeft geplaatst terwijl het zich onthoudt van een formele herpositionering.

Uitgestorven reptielen